Юньлун (Сюйчжоу) (云龙) — район городского подчинения городского округа Сюйчжоу провинции Цзянсу (КНР).
 Юньлун (Дали) (云龙) — уезд Дали-Байского автономного округа провинции Юньнань (КНР).